Stimpsonia kan syfta på:
 Stimpsonia (djur) – ett släkte slemmaskar
 Stimpsonia (växter) – ett släkte av växter